Malaysian Open, Kuala Lumpur 2013 – tenisowy turniej ATP z cyklu Malaysian Open, Kuala Lumpur rozgrywany w dniach 23–29 września 2013 roku w Kuala Lumpur na kortach twardych w hali o puli nagród 875 500 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013
2013 w Malezji